Elis Albert Höglund, född 1886, död 1949, var en svensk författare och poet. Under början av 1900-talet var han en aktiv agitator för Ungsocialismen, och dömdes vid flera tillfällen till fängelse för bl.a. värnpliktsvägran och i olika yttrande- och tryckfrihetsmål.

Ej att förväxla med Waffen-SS-veteranen med samma namn.

Bibliografi 

 Gatans parlament och andra dikter. Stockholm. Brands förlag. 1929. Libris länk
 Jönköpings bostadsfråga - i siffrornas ljus. Med Richard Sterner. Stockholm. Hyresgästernas riksförbund och Jönköpings hyresgästförening. 1937. Libris länk

Referenser 

Män
Födda 1886
Avlidna 1949
Svenska författare under 1900-talet
Ungsocialister